Sezon 2012/2013 był dla Motoru Lublin 25. sezonem na trzecim szczeblu ligowym. W trzydziestu czterech rozegranych spotkaniach, Motor zdobył 35 punktów i zajął 14. miejsce w tabeli grupy wschodniej II ligi.

II liga 
23 czerwca 2012 udziałowcami Motoru Lublin SA zostali Jacek Krzynówek i Jacek Bąk. 26 czerwca 2012 zarząd klubu poinformował o pozostaniu na stanowisku trenera Mariusza Sawy. Dzień później piłkarze Motoru wznowili treningi. Z klubu odeszli między innymi Piotr Prędota (do Radomiaka Radom), Marcin Popławski i Ihor Mihałewśkyj. Do drużyny dołączyli Łukasz Matuszczyk (poprz. Pogoń Szczecin), Kacper Horodeński (poprz. Stal Nowa Dęba), Radosław Kursa (przedłużenie wypożyczenia z Wisły Płock, Diego Jota Martins (poprz. PTT Rayong F.C.), Michał Ciarkowski, Paweł Piceluk (poprz. Warta Poznań), Piotr Kucharzewski (poprz. Lewart Lubartów), Artur Węska (poprz. Wisła Annopol) oraz Ivan Jovanović (poprz. NK Primorac 1929).

W przerwie letniej Motor rozegrał mecze sparingowe z Tomasovią Tomaszów Lubelski (0:1), z ŁKS-em Łódź (0:0), Zawiszą Pajęczno (2:1), Omegą Kleszczów (2:1), Dolcanem Ząbki (1:2), Podlasiem Biała Podlaska (3:0), Energią Kozienice-Janików (2:4). 26 lipca 2012 Motor rozegrał w Wierzbicy mecz towarzyski z Chełmianką Chełm (2:0). 12 września 2012 trenerem Motoru został Piotr Świerczewski. W październiku do zespołu dołączył reprezentant Ugandy Vincent Kayizzi. Rundę jesienną Motor zakończył na 14. miejscu w tabeli.

Pierwszy mecz sparingowy po zakończeniu rundy jesiennej miał miejsce 24 listopada 2013 w Ożarowie, gdzie Motor pokonał Alit 3:1. Cztery dni później na sztucznym boisku przy ul. Poturzyńskiej w Lublinie piłkarze Motoru zremisowali z Lublinianką-Wieniawą 3:3. Do treningów zawodnicy powrócili 9 stycznia 2013. W okresie przygotowawczym do rundy wiosennej do Motoru przybyli Grzegorz Bronowicki (poprz. Ruch Chorzów), Ihor Mihałewśkyj (poprz. Ruch Winniki), Damian Kądzior (poprz. Jagiellonia Białystok) i Tomasz Ptak (poprz. Stomil Olsztyn). W styczniu i lutym 2013 Motor rozegrał kilka meczów sparingowych, między innymi z GKS-em Bełchatów (2:4), Orlętami Radzyń Podlaski (1:0), Tomasovią Tomaszów Lubelski, Chełmianką Chełm (2:2), Lublinianką-Wieniawą (2:0), Dolcanem Ząbki (1:1), Legią Warszawa (1:2) i Zawiszą Bydgoszcz (0:1).

19 kwietnia 2013 trenerem Motoru został Przemysław Delmanowicz.

Tabela

Mecze ligowe w sezonie 2012/2013

Kadra

Puchar Polski na szczeblu centralnym

Uwagi

Przypisy 

Motor Lublin
2012 w piłce nożnej
2013 w piłce nożnej
2012 w polskim sporcie
2013 w polskim sporcie